Ни́на Миха́йловна Па́трушева (22 января 1927, , РСФСР, СССР — 19 декабря 2017, , Казахстан) — , , один из основателей казахской скрипичной школы. Заслуженный деятель Казахстана (2000), Заслуженный учитель Казахской ССР (1976), .

Биография 
Родилась 22 января 1922 в городе Красноярск.

В 1947 году окончила Красноярскую консерваторию, работала до 1949 года в оркестре Красноярского драматического театра.

Вслед за мужем переехала из Красноярска в Алма-Ату. В 1949 году поступила в Алматинскую государственную консерваторию в класс профессора Вениамина Хесса, окончила её с отличием в 1954 году.

Педагогическая деятельность 
С 1951 года начала педагогическую деятельность. За время работы в Республиканской средней специализированной музыкальной школе для одарённых детей им. К. Байсеитовой воспитала несколько поколений скрипачей на возглавляемой ей отделении скрипки и альта. Параллельно работала в Алма-Атинской консерватории.

Среди ее выпускников: народные артистки РК, профессора Гаухар Мурзабекова, Айман Мусаходжаева, Заслуженный деятель РК, профессор Марат Бисенгалиев, заслуженный деятель РК, Айда Аюпова, лауреаты Международных конкурсов: Айдар Токталиев, Меруерт Туякбаева, Ержан Кулибаев и многие другие музыканты.

Н. М. Патрушева делилась педагогическим опытом с коллегами, проводила мастер-классы, является членом и председателем жюри международных и республиканских конкурсов.

В середине 2015 года завершила педагогическую работу в школе по состоянию здоровья

Её дело продолжают ученики — заслуженные деятели и профессора: Анвар Акбаров, Раиса Мусахаджаева, Алма Абатова, педагоги: Дарига Джапарова, Джамиля Ишкаева почётный работник образования РК, Занифа Бельгибаева, Куралай Ахметова.

Награды и звания 
 1970 — награждена медалью «За доблестный труд» Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».
 1976 — присвоено звание «Заслуженный Учитель Казахской ССР».
 1981 — награждена Медаль «За трудовое отличие».
 1983 — обладатель Нагрудного знака ЦК ВЛКСМ.
 1986 — Медаль «Ветеран труда».
 1986 — Орден Трудового Красного Знамени.
 1996 — Орден Достык ІІ степени РК.
 2000 — присвоено звание Заслуженный деятель Казахстана.
 2001 — Независимой премией «Тарлан».
 2002 — Почетный работник образования Республики Казахстан.
 2007 — обладатель Нагрудного знака имени Ы. Алтынсарина.
 Кавалер Орден Курмет РК.
 Отличник народного просвещения РСФСР.
 почетный грамота Верховный Совет Казахской ССР.
 почетный профессор Казахская национальная консерватория имени Курмангазы.
 Отличник образования Республики Казахстан.
 Профессор искусствоведения.

Примечания 

Выпускники Казахской консерватории
Заслуженные учителя Казахской ССР
Преподаватели Казахской консерватории